Smak, 1971-ben alakult szerb rockegyüttes
 Smak, a szerb együttes 1975-ös első nagylemeze
 Smak, 2001-ben alakult finn rockegyüttes